

Aziende 
 FC (Flusso di Cassa) - ricostruzione dei flussi monetari di una azienda o di un progetto nell'arco del periodo di analisi 
 F/C (Fincantieri) - società italiana di costruzioni navali
 FC (Ferrovie della Calabria) - società a responsabilità limitata costituita da alcune linee a scartamento ridotto della Calabria

Cinema 
 FC (First Contact) - sigla con cui è noto nel fandom il film Primo contatto

Codici 
 FC – codice vettore IATA di Finncomm Airlines
 FC – codice ISO 3166-2:NG del Federal Capital Territory (Nigeria)

Editoria 
 FC (Fact checking) - lavoro di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso

Geografia 
 FC – sigla automobilistica della provincia di Forlì-Cesena (Italia)

Informatica 
 FC (Fibre Channel) – tecnologia per reti dati

Medicina 
FC (Frequenza cardiaca) – numero di battiti del cuore in un minuto
FC (Fibrosi cistica) -  malattia genetica trasmessa con modalità autosomica recessiva
FC (Frammento cristallizzabile) - una delle due porzioni che si ottengono per clivaggio di un anticorpo tramite speciali enzimi proteolitici
 Fc (Frammento cristallizabile) - frammento di un anticorpo

Persone 
 F.C. - sigla con cui il criminale statunitense Theodore Kaczynski firmava le proprie lettere

Religione 
 F.C. (Figli della Carità) -  istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Parigi
 F.C. (Figlie della Croce) -  istituto religioso femminile di diritto pontificio con sede a Liegi
 F.C. (Fratelli della Carità di Gent) -  istituto religioso maschile di diritto pontificio con sede a Gand

Sport 
 FC (Fielder's choice) - scelta di difesa nelle statistiche del baseball
 FC (Football Club, Fußball-Club, Fútbol Club, Futebol Club) - denominazione di diverse squadre di calcio